Курочкино — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр Курочкинского сельсовета.

История 
Основано в 1630 г. В 1928 году состояло из 387 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Курочкинского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района